En secret (titre original anglais : Therese ou In Secret) est un drame américano-hongro-serbe, coproduit, coécrit et réalisé par Charlie Stratton, sorti le  aux États-Unis. Le film est directement inspiré du livre Thérèse Raquin d'Émile Zola.

Synopsis 
Thérèse Raquin est la fille d'une Algérienne et d'un capitaine de l'armée française. Son père la confie à sa tante, madame Raquin, qui habite en métropole et qui, peu à peu, pousse la jeune fille à épouser Camille, son fils malade.

Après quelque temps d'une vie occupée à tenir une petite boutique, Thérèse rencontre un des vieux amis de son mari, Laurent, puis devient amoureuse de lui. Quand Mme Raquin invite des amis à jouer aux dominos, Thérèse et Laurent s'éclipsent et font l'amour. Leur passion grandit. Dès lors, les amoureux élaborent un plan pour se débarrasser du mari encombrant. Au cours d’une balade en barque sur un lac, Laurent et Thérèse décident de tuer Camille en le noyant. À l’enterrement de Camille, Mme Raquin s’effondre en pleurs. En allant chez Laurent, Thérèse commence à avoir de la peine pour Camille, maintenant disparu. Laurent la réconforte. 

Thérèse comprend que Laurent n'est pas amoureux mais reste avec elle par pur intérêt physique. Elle essaie de s’éloigner de son amant mais celui-ci devient violent avec elle ; c’est alors que Mme Raquin comprend que Laurent a manipulé tout le monde. Mme Raquin meurt de chagrin ; Laurent, quant à lui, fait boire un poison à Thérèse en en buvant lui aussi. C’est alors que les deux protagonistes décèdent.

Fiche technique 

 Titre français : En secret
 Titre québécois : 
 Titre original :  (ou )
 Réalisation : Charlie Stratton
 Scénario : Charlie Stratton et Neal Bell d'après sa mise en scène
 Direction artistique : Uli Hanisch
 Décors : Kai Koch
 Costumes : Pierre-Yves Gayraud
 Photographie : Florian Hoffmeister 
 Montage : Paul Tothill	
 Musique : Gabriel Yared
 Production : William Horberg et Mickey Liddell
 Société de production : LD Entertainment, Exclusive Media Group, Pioneer Pictures, Wonderful Films et Work in Progress
 Société de distribution :  LD Entertainment, Condor Entertainment (France)
 Pays d’origine : , , 
 Langue : anglais
 Format : Couleurs -  - 2.35:1 - Son Dolby numérique
 Genre : drame
 Dates de sortie : 
 Canada :  au Festival international du film de Toronto
 États-Unis :

Distribution 

 Tom Felton : Camille Raquin
 Elizabeth Olsen : Thérèse Raquin
 Mackenzie Crook : Grivet
 Jessica Lange  : Madame Raquin
 Shirley Henderson : Suzanne
 Oscar Isaac (VF : Yannick Blivet) : Laurent
 Matt Lucas : Olivier

Distinctions

Box-office

Réception critique

Autour du film 
Il s'agit de la  cinématographique du roman d'Émile Zola.

Notes et références

Liens externes 
 

Film américain sorti en 2014
Film hongrois sorti en 2014
Film serbe sorti en 2014
Film dramatique américain
Film dramatique hongrois
Film dramatique serbe
Adaptation d'un roman français au cinéma
Film tiré d'une œuvre d'Émile Zola
Film tourné à Budapest
Film tourné à Belgrade
Film sur l'infidélité conjugale
Film avec une musique composée par Gabriel Yared